Alekseï Sergueïevitch Choubine - en russe :  (Aleksej Sergeevič Šubin) et en anglais :  - (né le  à Vologda en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lokomotiv Iaroslavl, il est sélectionné en première ronde, en sixième position par son club formateur au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 afin de le protéger et conserver ses droits.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Loko || MHL || 13|| 4|| 2|| 6|| 0|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Loko || MHL || 39|| 8|| 9|| 17|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Lokomotiv Iaroslavl || VHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 || Loko || MHL || 49|| 16|| 12|| 28|| 22|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || Loko || MHL || 18|| 3|| 8|| 11|| 4|| || || || ||
|-
| 2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || VHL || 36|| 3|| 6|| 9|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || Loko || MHL || 45|| 16|| 24|| 40|| 16|| 7|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2014-2015 || HK Riazan || VHL || 28|| 2|| 3|| 5|| 4|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Dizel Penza || VHL || 22|| 2|| 3|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Dizel Penza || VHL || 31 || 7 || 3 || 10 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Riazan || VHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 39 || 9 || 8 || 17 || 12|| 12|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2018-2019 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 48 || 13 || 13 || 26 || 38|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 36|| 4|| 11|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Dizel Penza || VHL || 48|| 15|| 17|| 32|| 16|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2021-2022 || Molot Perm || VHL ||  ||

Références 

Naissance à Vologda
Naissance en décembre 1993
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Riazan
Joueur du Molot Prikamie Perm